Farcasa può riferirsi a diverse località della Romania:

Fărcașa, comune del distretto di Maramureș
Farcașa, comune del distretto di Neamț